Genow oder Genov ist der Familienname folgender Personen:
 Daniel Genow (Fußballspieler, 1985) (* 1985), bulgarischer Fußballspieler
 Daniel Genow (Fußballspieler, 1989) (* 1989), bulgarischer Fußballspieler
 Ljuben Genow (* 1945), bulgarischer Tennisspieler
 Marian Genow (* 1979), bulgarischer Fußballspieler
 Nikolai Genov (* 1946), bulgarischer Soziologe
 Petar Genow (* 1970), bulgarischer Schachspieler
 Spas Genow (* 1981), bulgarischer Boxer